Philip Kearny (1815-1862), officier américain
 Stephen W. Kearny (1794-1848), officier américain
 Lawrence Kearny (1789-1868), officier américain
 Jillian Kearny, un pseudonyme de Ron Goulart

 Kearny (Arizona)
 Kearny (New Jersey)
 Comté de Kearny (Kansas)

 Fort Kearny, au Nebraska

Autre 
 , un destroyer de l'US Navy nommé en l'honneur de Lawrence Kearny